Cristiano Ciocchetti (1967) – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Francesca Ciocchetti (1974) – attrice italiana
 Luciano Ciocchetti (1958) – politico italiano
 Piero Ciocchetti (1939) – ex calciatore italiano